Молостово — название населённых пунктов в России:

 Молостово — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Молостово — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.